Ку́рочка (уменьш. от курица):

Фамилия 
 Курочка, Александр Леонтьевич (1924—1991) — советский учёный-электровозостроитель.
 Курочка, Николай Никитич (известен под псевдонимом Виталий Снежный, 1898—1937) — украинский советский поэт.

Топонимы 
 Курочка — река в Вологодской области, приток Двиницы.
 Курочка — река в Смоленской области, приток Кокоши.
 Курочка — река в Пермском крае, приток Чёрмоза.
 скала «Курочка» — обиходное название горы Курочкина близ Златоуста.

См. также 
 Курочка Ряба (значения)
 Курочкин (значения)